Бур-ла-Рен () — город и коммуна во французском департаменте О-де-Сен, региона Иль-де-Франс, входящий в состав округа Антони.

География и история 
Город-коммуна Бур-ла-Рен находится приблизительно в десяти километрах к югу от центра Парижа, на левом берегу реки Бьевр. Соседями его являются на северо-западе коммуна Баньо, на северо-востоке — Кашан, на востоке — Л’Ай-ле-Роз, на юге — Антони, на юго-западе — Со.

Впервые письменно упомянут в 1134 году. В период Великой Французской революции городок был в 1793 году переименован в Бур-д’Эгалите (Город Равенства), в 1801 это название было сокращено до Bourg Égalité. В 1812 году было возвращено прежнее имя, Бур-ла-Рен.

В городе открыт музей Пьера Адриена Дальпера, французского художника и керамиста, работавшего в стиле модерн и жившего в Бур-ла-Рене.

Экономика 
С 1971 года в Бур-ла-Рене работает предприятие основанной в 1643 году старейшей в мире фирмы по производству воска, Cire Trudon.

Города-партнёры 
 Кенилуэрт (англ.), Уорикшир, Великобритания
 Монхайм-ам-Райн, Германия
 Регин, Румыния
 Сулеювек, Польша
 Яньцин, КНР

Пути сообщения 
Через территорию коммуны с юга на север проходит шоссе (Route départementale) RD 920, пролегающее по маршруту древней римской дороги via aureliensis, проходившей через Галлию до Кёльна.

Через железнодорожную сеть RER B и автобусным сообщением Бур-ла-Рен связан с транспортным движением Большого Парижа и с соседними коммунами.

Известные личности 
 Эварист Галуа, математик. Родился в Бур-ла-Рене.
 Мари Жан Антуан Никола Карита, маркиз де Кондорсе, философ и математик. Скончался в Бур-ла-Рене.
 Арнольд ван Геннеп, этнограф. Скончался в Бур-ла-Рене.
 Леон Блуа, писатель-мистик. Скончался в Бур-ла-Рене.
 Пьер-Адриен Дальпера, художник и керамист. Долгие годы жил и работал в Бур-ла-Рене.
 Карин Петерсен, актриса. Жила и умерла в Бур-ла-Рене.
 Ален Делон, актёр. Родился в Бур-ла-Рене.
 Анри-Поль Мотт, художник, жил и умер в Бур-ла-Рене.

Примечания

Литература 
 Le Patrimoine des Communes des Hauts-de-Seine. Flohic Éditions, 2. Auflage, Charenton-le-Pont 1993, ISBN 2-908958-95-3, S. 10-111.

Ссылки 
 Коммуны агломерации О-де-Бьевр (на фр. яз.)

Коммуны департамента О-де-Сен
Пригороды Парижа